Als Speichen-Ellen-Gelenk bezeichnet man in der Anatomie zwei Gelenke:
Articulatio radioulnaris proximalis und
Articulatio radioulnaris distalis